Thomas Corcoran puede referirse a:

 Thomas Corcoran (futbolista) (1909), futbolista profesional inglés 
 Tommy Corcoran (béisbol) (1869-1960), jugador de béisbol 
 Tom Corcoran (escritor), escritor de novelas de misterio con sede en Florida 
 Tom Corcoran (esquiador) (1931-2017), esquiador alpino americano 
 Tom Corcoran (político) (nacido en 1939), político estadounidense 
 Thomas E. Corcoran (1839-1904), marinero de la Armada de los Estados Unidos y ganador de la Medalla de Honor 
 Thomas Gardiner Corcoran (1900-1981), abogado estadounidense y figura política; asesor de Franklin D. Roosevelt 
 Thomas Corcoran (alcalde), alcalde de Georgetown, Distrito de Columbia, EE.UU.

